Річард Джекел (; 10 жовтня 1926 — 14 червня 1997) — американський актор, найбільш відомим за ролями «крутих хлопців», ковбоїв та найманих вбивць.

Життєпис 
Річард Джекел народився 10 жовтня 1926 року Лонг-Біч, штат Нью-Йорк. Сім'я Джекела переїхала в Лос-Анджелес, коли він був ще підлітком. Після закінчення школи Hollywood High School, працював розсильним на «20th Century Fox».

Кар'єра 
Кар'єру в кіно почав у 1943 році, коли був запрошений на роль у військовій епопеї «Щоденник Гуадалканала» (1943). З 1944 по 1948 рік служив у ВМС США, а після демобілізації продовжив зніматися. Джекел знявся у фільмі «Піски Іводзіми» (1949) з Джоном Вейном. Також був номінований на премію «Оскар», як найкращий актор другого плану у фільмі «Іноді велика ідея» (1970). З 1991 по 1994 рік грав лейтенанта Бена Едвардса в серіалі «Рятівники Малібу».

Особисте життя 
З 29 травня 1947 року був одрудений на Антуанетті Маршес, народилося двоє дітей.

Річард Джекел помер 14 червня 1997 року після трьох років боротьби з меланомою.

Фільмографія

Посилання 
 
 
 

Уродженці штату Нью-Йорк
Кіноактори США
Телеактори США
Актори вестернів
Актори за алфавітом
Німці США
Померли від меланоми
Померли в Лос-Анджелесі